Bergsøe ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Bergsøe (1872–1963), dänischer Ingenieur
 Svend Bergsøe (1902–1985), dänischer Fabrikant
 Vilhelm Bergsøe (1835–1911), dänischer Schriftsteller